Eccleston ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Eccleston (* 1964), britischer Schauspieler
 Mark Eccleston (* 1969), britischer Rollstuhltennisspieler
 Samuel Eccleston PSS (1801–1851), Erzbischof von Baltimore

Eccleston ist der Name folgender Orte in England:
 Eccleston (Cheshire)
 Eccleston (Lancashire)
 Great Eccleston, Lancashire
 Little Eccleston, Lancashire
 Eccleston (Merseyside)
 Eccleston Quarry, Lancashire

Eccleston ist Teil folgender Firmierungen:
 Lundelius & Eccleston, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Ecclestone
 Eggleston